Утешев — фамилия. По одним версиям, имеет тюркское происхождение, по другим — происходит от русского глагола «утешать» и некрестильного имени «Утеш».

Известные носители 
 Утешев, Борис Сергеевич (? — 2003) — выдающийся советский и российский фармаколог, основатель отечественной иммунофармакологии.
 Утешев, Данияр Амирович (1967/1968—2013) — старший тренер сборной Казахстана по тяжёлой атлетике.
 Утешев, Нурлан Сулейменович (род. 1977) — казахстанский общественный и политический деятель.

См. также 
 Утешов